Passato e Presente (o Pensiero filosofico), dipinto di Henri Rousseau
 Passato e Presente, rivista storica italiana pubblicata da Boringhieri tra il 1952 e il 1960. 
 Past & Present, rivista storica inglese fondata nel 1952 da John Morris 
 Passato e presente. Rivista di storia contemporanea, rivista storica italiana fondata nel 1982.
 Passato e presente, album discografico di Marcella Bella pubblicato nel 2002.
 Passato e presente, programma televisivo di approfondimento storico in onda sulla RAI.